Fernando Navarro Corbacho (ur. 25 czerwca 1982 w Barcelonie) – hiszpański piłkarz grający na pozycji obrońcy. Obecnie zawodnik Deportivo La Coruña. Do tego klubu trafił w 2015 roku z innego hiszpańskiego klubu Sevilla FC.

Statystyki klubowe 

Stan na: 5 czerwca 2018 r.

Przypisy

Bibliografia 
 Statystyki w bazie BDFutbol 
 Statystyki w bazie ESPN FC 
 

Reprezentanci Hiszpanii w piłce nożnej
Katalońscy piłkarze
Piłkarze FC Barcelona
Piłkarze RCD Mallorca
Piłkarze Albacete Balompié
Piłkarze Sevilli FC
Piłkarze Deportivo La Coruña
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008
Mistrzowie Europy w Piłce Nożnej
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Barcelonie